"Leisure" pode ser:
 Leisure, álbum de música
 Leisure Knoll, localidade de Nova Jérsia
 Leisure City, localidade da Flórida
 Leisure Village, localidade da Nova Jérsia
 Leisure Village East, localidade da Nova Jérsia
 Leisure Village West-Pine Lake Park, localidade da Nova Jérsia
 Leisure Suit Larry, série de jogos eletrónicos

Desambiguações de topônimos